Xulio Formoso fue el primer álbum bajo un sello comercial reconocido realizado por Xulio Formoso en 1971. El sello Souvenir de la empresa Hermanos Antor era la licenciatura venezolana de la RCA Victor. Las once canciones fueron grabadas por Formoso únicamente con el acompañamiento de una guitarra Yamaha Folk (la misma que aparece en la portada) en las escasas 2 horas que le asignó el productor para la consecución de este LP. Esta grabación fue hecha pocos días antes de la de Tu país está feliz y salieron al mercado casi simultáneamente con varias canciones comunes (las de las letras de Antonio Miranda) y con sellos diferentes: Souvenir y Palacio. Cantiga de la ciudad que hierve, primera del lado B y con letra de Farruco Sesto, tiene la peculiaridad de durar casi 8 minutos, cosa rarísima para la época y más aún para Venezuela, ya que triplicaba el tiempo normal promedio de las canciones populares y hacía imposible su transmisión por las radios. Pero en verdad primera del lado A, la volvería a grabar 35 años después en Anda suelto el animal. La influencia del primer Bob Dylan, el de 1962 y 63 se manifestó en cada uno de los once surcos de este LP. Fue el único álbum que Formoso grabó para este sello.

Canciones
Lado A
Pero en verdad (Farruco Sesto; Xulio Formoso)
Por un amor integral (Antonio Miranda; Xulio Formoso)
Condicionados (Antonio Miranda; Xulio Formoso)
Por la larga lejanía (C.E.Ferreiro; Xulio Formoso)
Gente pobre (Farruco Sesto; Xulio Formoso)
Cronos - Cosmos (Antonio Miranda; Xulio Formoso) 

Lado B
Cantiga de la ciudad que hierve (Farruco Sesto; Xulio Formoso)
Voy a cerrar por inventario (Antonio Miranda; Xulio Formoso)
Vivir será un incesante fluir (Antonio Miranda; Xulio Formoso)
Y he sido feliz (Antonio Miranda; Xulio Formoso)
El cuerpo del poema (Antonio Miranda; Xulio Formoso)

Músicos
Xulio Formoso: Guitarra folk y voz

Créditos
Fotografía y diseño: Andrés Salazar (Diseño 7)

Álbumes de Xulio Formoso
Álbumes de Venezuela de 1971